Esiliiga (ou I Liiga) é a segunda divisão do futebol estoniano. Esta divisão ficou conhecida por I Liiga (em português: Primeira Liga) até a temporada de 1997-98, desde então é chamada de Esiliiga.

Edição 2009

Equipes 
 Flora II
 Flora Rakvere
 Lasnamäe Ajax
 Levadia II
 Lootus
 Tamme Auto
 TJK Legion
 Tulevik II
 Vaprus
 Warrior

Campeões

Veja também 
 Meistriliiga

Ligações externas 
 

Futebol da Estónia